Нововязовское () — село,
Нововязовский сельский совет,
Юрьевский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1225982501. Население по переписи 2001 года составляло 1820 человек.

Является административным центром Нововязовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Водяное,
Дубовое,
Заречное и
Орловское.

Географическое положение 
Село Нововязовское находится на берегу реки Вязовок,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Сергеевка,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Заречное.
Река в этом месте пересыхает, на ней сделана запруда.

История 
 Основано в 1782 году как село Хандалеевка на правом берегу реки Вязовок. На левом берегу в 30-х годах находился хутор Кочережский.

 В 1946 г. село Ханделеевка переименовано в Вязовку.

Экономика 
 ООО «Лан».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Больница.
 Дом культуры.
 Музыкальная школа.

Примечания